Бекале:
 Бекале, Жульен Нкоге (род. 1958) — габонский политический деятель, премьер-министр Габона.
 Бекале, Христ (род. 1999) — габонский футболист.
 Бекале, Эрик (род. 2000) — габонский футболист.